Bobbitt ist der Familienname folgender Personen:

 James M. Bobbitt (1930–2021), US-amerikanischer Chemiker und Professor
 John Franklin Bobbitt (1876–1956), US-amerikanischer Pädagoge und Schriftsteller
 Philip Bobbitt (* 1948), US-amerikanischer Militärstratege, Verfassungsrechtler, Hochschullehrer und Autor
 Sean Bobbitt (* 1958), britischer Kameramann